Spec Ops: Ranger Elite — вторая игра в серии, которая выпускалась для PlayStation, в 2001 году.

Эта игра определит Ваши стратегические и бойцовские качества в военном деле. Берите командование над испытываемой армией и начинайте боевые действия против самых смертельно-опасных врагов в мире. Исход борьбы в Ваших руках. В игре отлично сделан мультиплеер на 2 игроков.

Компьютерные игры 2001 года
Игры для PlayStation
Spec Ops (серия игр)
Тактические шутеры
Шутеры от третьего лица
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, разработанные Runecraft